Unification (album) - album van de Duitse band Iron Savior
 Unification (Star Trek: The Next Generation) - tweedelige aflevering van de serie Star Trek: The Next Generation